Кумкуду́к () — село у складі Айтекебійського району Актюбинської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт Кумкудуцького сільського округу.

Населення — 1541 особа (2009; 2560 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Айтекебійського району
Села Актюбинської області